Ово је списак најдужих река на планети Земљи. у табели су приказане све реке дуже од 2000km.

Најдуже реке на свету 

Спискови река
Реке

he:נהר#הנהרות הארוכים בעולם